Erik Almquist eller Almqvist kan syfta på flera olika personer:

Erik Abraham Almquist (1767-1830), biskop i Härnösands stift
Erik Viktor Almquist (1817-1872), svensk riksdagsman (kallad Almqvist i Umeå)
Erik Almquist (botanist) (1892-1974), svensk botanist
Jan Erik Almquist (1894-1976), svensk rättshistoriker
Erik Almqvist (politiker) (född 1982), före detta ordförande i Sverigedemokratisk ungdom
Erik Almqvist (journalist) (född 1983), svensk journalist